Die Liste der FFH-Gebiete im Landkreis Starnberg zeigt die FFH-Gebiete des oberbayerischen Landkreises Starnberg in Bayern. Teilweise überschneiden sie sich mit bestehenden Natur-, Landschaftsschutz- und EU-Vogelschutzgebieten.
Im Landkreis befinden sich elf und zum Teil mit anderen Landkreisen überlappende FFH-Gebiete.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Starnberg
 Liste der Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Starnberg
 Liste der Naturdenkmäler im Landkreis Starnberg
 Liste der Geotope im Landkreis Starnberg

Weblinks 

 Steckbriefe der Natura 2000 Gebiete

Starnberg
!